Ireczek – wieś w Bułgarii
 Ireczek – szczyt górski w Bułgarii